Andrzej Koszewski (1922–2015) – kompozytor
 Irvin Koszewski (1924–2009) – kulturysta
 Radosław Koszewski (ur. 1972) – ekonomista
 Stanisław Koszewski (ur. 1936) – satyryk
 Waldemar Koszewski (ur. 1959) – neurochirurg